Schloss St. Martin ist der Name folgender Schlösser:

 Schloss St. Martin (Graz)
 Schloss Sankt Martin im Innkreis
 Burg Martinsbühel, auch Schloss St. Martinsberg, im Inntal bei Zirl
Siehe auch:
 Martinschlössl